Operatore – in matematica, termine usato per alcuni tipi di funzioni matematiche
 Operatore – in biologia, un segmento di DNA che regola l'attività dei geni
 Operatore – in fisica è un operatore nel senso matematico di trasformazione lineare su uno spazio di Hilbert utilizzata per rappresentare una grandezza osservabile
 Operatore – in informatica, componente di base di gran parte dei linguaggi di programmazione
 Operatore di ripresa – professione nell'ambito della produzione televisiva e cinematografica
 Operatore di telefonia mobile – gestore di una rete telefonica